Томас Фёрниволл (; родился между 1291 и 1301 — умер между 15 и 14 октября 1339) — английский аристократ, 2-й барон Фёрниволл с 1318 или 1332 года.

Биография 
Томас Фёрниволл был сыном 1-го барона Фёрниволла того же имени и его первой жены Джоан ле Диспенсер. Он родился между 1291 и 1301 годами. Ещё при жизни отца, с 1318 года, Томаса вызывали в парламент как лорда. В 1332 году он унаследовал семейные владения. Фёрниволл был женат на Джоан де Верден, дочери Тибо де Вердена, 2-го барона Вердена, и Мод Мортимер. В этом браке родились Томас (1322—1365; 3-й барон Фёрниволл), Уильям (1326—1383; 4-й барон Фёрниволл), Мод (жена Джона Мармиона, 2-го барона Мармиона) и Маргарет (1320—1339; жена Петера де Монфора, 3-го барона Монфора).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фёрниволл
Бароны Англии XIV века
Фёрниволлы